Ротман може да се отнася за:
 Джеймс Ротман (р. 1950), американски биохимик
 Ралф Ротман (р. 1953), германски писател